«Катастрофа» () — британский ситком, премьера которого состоялась 19 января 2015 года на канале Channel 4.

В ролях

Основной 
 Шарон Хорган — Шэрон Моррис
 Роб Делейни — Роб Норрис

Периодический 
 Эшли Дженсен — Фран
 Марк Боннар — Крис
 Кэрри Фишер — Миа
 Джонатан Форбс — Фергал
 Дэниел Лапейн — Дейв
 Тобайас Мензис — Доктор Харрис
 Сара Нилс — Мелисса

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2015 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Комедийные телесериалы Великобритании
Телесериалы-ситкомы Великобритании
Телесериалы о браке
Телесериалы о дисфункциональных семьях
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лондоне
Программы телеканала Channel 4